Безіменний потік — потік в Україні у Тернопільському районі Тернопільської області. Лівий доплив озера Плотича.

Опис 
Довжина потоку приблизно 7,53 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,91  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,53 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Велика Плавуча. Спочатку тече переважно на південний схід через село Таурів, далі тече переважно на північний захід і на північно-західній стороні від села Плотича на висоті 330 м над рівнем моря впадає у Плотицький став (озеро Плотича), яке поруч з річкою Стрипа.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Тернопільської області
Річки Тернопільського  району